1949 NBA Playoffs odbyły się jeszcze wtedy, gdy liga nazywała się BAA (Basketball Association of America). Zwycięzcą zachodniej konferencji okazali się Minneapolis Lakers, a na wschodzie triumfowali Washington Capitols. W finałach drużyna z Minneapolis pokonała Washington 4-2.

Tabela

Linki zewnętrzne 
 Basketball-Reference.com's 1949 BAA Playoffs

1949 w sporcie
National Basketball Association Playoffs

it:Basketball Association of America 1948-1949#Play-off
fi:BAA-kausi 1948–1949#Pudotuspelit